Droga 1 – droga krajowa Estonii o długości 212,3 km, przebiegająca przez prowincje: Harjumaa, Virumaa Zachodnia i Virumaa Wschodnia
 Droga 1 – główna drogą Islandii, okrążająca wyspę i łącząca różne części kraju